Seznam korpusov z zaporedno številko 15.

Seznam 
 Pehotni
 15. korpus (Združeno kraljestvo)
 15. strelski korpus (ZSSR)
 15. korpus (Wehrmacht)
 15. gorski korpus (Wehrmacht)
 15. korpus (ZDA)
 15. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 15. korpus (Avstro-Ogrska)
 15. korpus (Nemški imperij)
 15. rezervni korpus (Nemški imperij)
 15. kraljevi bavarski rezervni korpus
 15. korpus (Ruski imperij)
 15. gardni strelski korpus (ZSSR)
 15. korpus (Britanska Indija)
 15. korpus (Indija)
 15. korpus (Otomanski imperij)
 15. korpus NOVJ

 Padalski/Zračnoprevozni
 15. zračnoprevozni korpus (Kitajska)

 Konjeniški
 15. konjeniški korpus (ZSSR)
 15. SS-kozaški konjeniški korpus

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 15. mehanizirani korpus (ZSSR)
 15. tankovski korpus (ZSSR) 
 15. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi